

Жінки 
 Пудовкіна Марія Олегівна (* 1996) — українська більярдистка, виступає у варіанті російського більярду.

Чоловіки 
 Пудовкін Всеволод Іларіонович (1893—1953) — російський кінорежисер, теоретик кіно. Народний артист СРСР (1948). Лауреат Сталінської премії (1941, 1947, 1951).
 Пудовкін Павло Григорович (1904—1943) — старщий сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.